Table des caractères Unicode U+1000 à U+109F.

Birman (Unicode 3.0 à 5.2) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire birman : consonnes, voyelles indépendantes, diacritiques voyelles, signes diacritiques divers, virâma et signe « tueur », diacritiques consonnes, chiffres décimaux, signes de ponctuation, symboles de cas grammaticaux ; consonnes, voyelles indépendantes et diacritiques voyelles supplémentaires pour la transcription du pali et du sanskrit ; consonnes et diacritiques consonnes supplémentaires pour la transcription du mon ; consonne, diacritique voyelle et diacritiques de tons supplémentaires pour la transcription du karen sgaw ; consonne, diacritiques voyelles et diacritiques de tons supplémentaires pour la transcription du karen pwo occidental  ; consonnes supplémentaires pour la transcription du karen pwo occidental ; diacritique voyelle supplémentaire pour la transcription du karen geba ; diacritiques voyelles supplémentaires pour la transcription du kayah ; consonnes, diacritiques consonnes, diacritiques voyelles et diacritiques de ton supplémentaires pour la transcription du chan ; consonne et diacritique de ton supplémentaires pour la transcription du palaung rumai ; chiffres décimaux chan ; diacritiques de ton supplémentaires pour la transcription du chan khamti ; diacritiques voyelles supplémentaires pour la transcription de l’aiton et du phake ; symboles supplémentaires pour la transcription du chan.

Les caractères U+102B à U+103E, U+1056 à U+1059, U+105E à U+1060, U+1062 à U+1064, U+1067 à U+106D, U+1071 à 1074, U+1082 à U+108D, U+108F et U+109A à U+109D sont des diacritiques ; ils sont combinés ici avec la lettre birmane ka « က » (U+1000) à des fins de lisibilité.

Note : normalement le diacritique voyelle U+1031 et le diacritique consonne médiane U+103C doivent apparaître à gauche de la consonne de base.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.0

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Voir aussi

Références externes 
   Myanmar, tableau sur le site Unicode.
   Birman, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00100